В одиночному розряді тенісного турніру Maybelline Classic 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Мішелл Торрес 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Ліса Бондер (2-ге коло)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (півфінал)

 Барбара Поттер (2-ге коло)
 Лаура Аррая (2-ге коло)
 Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 Кеті Ріналді (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1984